Sancey bezeichnet mehrere Ortschaften in Frankreich:

 Sancey, Gemeinde im Département Doubs
 Sancey-le-Grand, ehemalige Gemeinde im Département Doubs
 Sancey-le-Long, ehemalige Gemeinde im Département Doubs
 Sancey-l'Église, Ortschaft, die politisch auf die früheren Gemeinden Sancey-le-Grand und Sancey-le-Long aufgeteilt war.